Экономика развития () — практическая дисциплина, имеющая дело с формированием политической и экономической стратегии роста уровня жизни в странах с (относительно) низким уровнем доходов. Экономика развития имеет дело с анализом природы и причин массовой бедности и изучает факторы, тенденции и инструменты для стимулирования экономического развития. Основной целью экономики развития является анализ возможности преодоления бедности в странах с низкими доходами.

Современные исследователи высказывают разные точки зрения на то, что является определяющим фактором развития экономики. Так, сторонники институциональной школы - к примеру, Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон - обращают особое внимание на роль инклюзивных институтов, а Эрик Райнерт отдаёт приоритет роли обрабатывающей промышленности и инноваций.

См. также 
 Устойчивое развитие
 Теория зависимости

Примечания

Ссылки 
 Sudha R. Shenoy, Austrian Capital Theory and the Undeveloped Areas: An Overview
 Christopher Mayer, The Austrian Contribution to Development Theory

 

Экономические концепции